Creuse se poate referi la:
 Creuse, departament în centrul Franței
 Creuse, râu în departamentul Creuse
 Creuse, fiica vrăjitoarei Medeea (din mitologia greacă)